Miejscowości w Polsce:
 Baciki Bliższe
 Baciki Dalsze
 Baciki Średnie